Бычко́ва — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Бычкова, Анна Николаевна (1886—1985) — российская революционерка, советский революционный и партийный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Бычкова, Евдокия Ивановна (род. 1955) — российский предприниматель, государственный и политический деятель.
 Бычкова, Екатерина Андреевна (род. 1985) — российская теннисистка.
 
 
 
 Бычкова, Оксана Олеговна (род. 1972) — российский режиссёр и сценарист.
 Бычкова, Ольга Евгеньевна (род. 1973) — российская журналистка, теле- и радиоведущая.
 Бычкова, Юлия Васильевна (род. 1979) — российский арт-менеджер, куратор, художник, архитектор.

Составные фамилии 
 Кольцова-Бычкова, Александра Григорьевна (1892—1985) — российский художник прикладного искусства, живописец, график. См. также 
 Бычково